Viti peut désigner :
 les Fidji, en fidjien  et  ;
 Vitina, en albanais , une ville du Kosovo.
 Viti, village Estonien
 Les rochers Viti, une île des États-Unis dans l'État de Washington.

Voir aussi